If the River Was Whiskey è il sesto album in studio del gruppo rock statunitense Spin Doctors, pubblicato nel 2013.

Tracce

Collegamenti esterni